Бахио де лос Енсинос има више значења:

 Бахио де лос Енсинос, Лос Енсинитос (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Бахио де лос Енсинос, Лос Пирулес (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику